Der Coupe d’Europe 2000/01 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 43. Auflage fand vom 25. bis zum 27. Mai 2001 in Hengelo statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften.

Geschichte 
Der BC Hengelo, der als Pelgrim Proffesionals bereits dreimal den Coupe d’Europe gewonnen hatte, hat mit neuem Sponsor als  Twentevisie vor Crystal Kelly und Arpa Shipping den niederländischen Dreifachtriumph perfekt gemacht.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es sind nur genaue Ergebnisse aus Lund und Odense verfügbar.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt. Ab dem Halbfinale drei Gewinnsätze. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Hengelo

Ausscheidungsgruppe A in Lund  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Odense  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Gandia  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Roosendaal  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Hengelo

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiel

Abschlusstabelle 2000/01

Einzelnachweise 

2001
Coupe dEurope 2000/01
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Hengelo